

Patronyme 

Carlos Monín (1939-2023), footballeur et entraîneur paraguayen ;
Ernest Monin (1856-1928), médecin français ;
Hippolyte Monin (1854-1915), historien, écrivain, enseignant français;
Gilles du Monin (1565-1624), prêtre jésuite belge, historien et liturgiste ;

Jean-Édouard Du Monin (1557-1586), poète, dramaturge et traducteur français ;
Jean-Michel Monin (né en 1967), coureur cycliste français ;
Joseph Monin (1903-2000), sculpteur français ;
Louis Henri Monin (1809-1866), universitaire français, romaniste, philologue et historien ;
Paul Monin (1890-1929), avocat et journaliste français (en Indochine).

Toponyme 

Monin, hameau de la commune belge de Hamois.

Autres
Monin est une entreprise française.